Väth ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons Väth (1874–1937), deutscher Theologe
 Hans Väth (1897–1950), deutscher Architekt
 Markus Väth (* 1975), deutscher Psychologe
 Martin Väth (* 1967), deutscher Mathematiker
 Mike Väth (* 1967), deutscher Musiker, DJ und Digitalkünstler
 Oskar Väth (1881–1952), Leiter „Reichsverband der Naturärzte“
 Sven Väth (* 1964), deutscher DJ, Label-Betreiber und Musiker
 Werner Väth (1945–2012), deutscher Politikwissenschaftler

Siehe auch:
 Fäth